Desa Karangawen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangawen (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Karangawen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,05, long 110,56), 
 Desa Karangawen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 111,04), 

Robotskapade Indonesienförgreningar